Einhorn:
 David Einhorn (1809–1879), tysk-judisk teolog
 David Einhorn (1886–1973), rysk-judisk poet
 Ede (Eduard) Horn, né Ignaz Einhorn (1825, Waag-Neustadtl – 1875)
 Jerzy Einhorn (1925, Częstochowa – 2000)
 Lena Einhorn (född 1954)
 Stefan Einhorn (född 1955, Stockholm)
 Nina Einhorn, född Rajmic (1925, Łódź – 2002, Stockholm)

Judiska efternamn
Svenska efternamn